Badstube steht für
 Badstube (Großlage), Rheinland-Pfalz
 Badstube Mimbach, Naturschutzgebiet im Saarland
Siehe auch:
Badestube
Badstuben
Badstuber
Badstübner